Pieni-Kytönen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni-Kytönen (ö, lat 62,14, long 28,42), Södra Savolax, Nyslott, 
 Pieni-Kytönen (ö, lat 62,24, long 29,38), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar